Inname van Steenbergen (1577), tijdens de Tachtigjarige Oorlog, inname door het Staatse leger, 14 augustus 1577
Slag bij Steenbergen (1583), tijdens de Tachtigjarige Oorlog, inname door het Spaanse leger, 17 juni 1583
Inname van Steenbergen (1590), tijdens de Tachtigjarige Oorlog, inname door het Staatse leger, september 1590
Beleg van Steenbergen (1622), tijdens de Tachtigjarige Oorlog, inname door het Spaanse leger; nog hetzelfde jaar weer in Staatse handen 
Aanval op Steenbergen (1747), tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, niet geslaagde aanval door Franse troepen